Спорыш (спорышек, выносок, сносок, петушье яйцо) — уродливое куриное яйцо размером около 1-2 см. Это яйцо покрыто твёрдой скорлупой и не имеет белка (внутри находится один желток).

По суеверным представлениям, подобные яйца несут старые (7-летние) куры. Считалось, что если подобное яйцо высидит жаба или змея, либо выносит в подмышечной впадине в течение шести недель девственница, то из него вылупится василиск.

В России, в стародавние времена, считалось что курицу оплодотворяет демон, когда при порыве ветра у неё задираются задние перья, обнажая клоаку. И именно в результате этой «связи» и появляется сносок.

Также «петушьими яйцами» на Руси называли яйца ужей. Им тоже приписывали магические свойства.

См. также 
 Рарог
 Оология
 Спорыш (мифология)

Яйцо